Międzynarodowy Festiwal Filmowy Envofilm w Czeskim Cieszynie () – festiwal filmowy, który odbywa się od 2015 roku w przygranicznym mieście Czeskim Cieszynie. Każdego roku przybywają uczestnicy z Polski, Czech i Słowacji, żeby zaprezentować swoje dzieła. Najlepszy film pokazany w konkursie głównym tej imprezy otrzymuje wartościową nagrodę oraz dyplom ze statuetką Envofilm. Konkurs od czterech lat organizuje czeskocieszyńska Średnia Szkoła Albrechta przy wsparciu Województwa morawsko-śląskiego. Przegląd jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów wyższych szkół specialistycznych. Zadaniem festiwalu jest nakręcenie filmu, który odzwierciedla pogląd na obecny stan środowiska naturalnego. Głównym przedstawicielem konkursu jest scenarzysta i reżyser Antonio Pedro Nobre z Portugalii.

Jednocześnie z tym wydarzeniem przebiega również dwudniowy maraton pokazów i programów towarzyszących w samej szkole. W roku 2019 liczba odwiedzających wyniosła około 800. Uczestnicy mieli trudne zadanie wyboru spośród różnorodnych działań. W towarzystwie uczniów średniej szkoły Albrechta mogli uczestniczyć w warsztatach z degustacją niekonwencjonalnych warzyw w szkolnym ogrodzie, analizować gatunki zwierząt w klasie naukowej, wypróbować jak poprawnie nakryć stół, rywalizować w eko-zabawach, podróżować po świecie w galerii geograficznej, zrobić zdjęcie w studiu fotograficznym lub razem z przewodnikami zwiedzić interesujące miejsca związane ze środowiskiem naturalnym po Polskiej stronie Olzy.

Kategorie 
 Najlepszy film uczniów szkół podstawowych
 Najlepszy film uczniów szkół średnich
 Najlepszy film studencki
 Nagroda publiczności
 Absolutnie zwycięski film

Organizatorzy lub jurorzy mogą również udzielić dodatkowe wynagrodzenie za wyjątkowo udany film. Twórcom zwycięskich ujęć jest załatwiona mediatyzacja.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 https://www.albrechtovastredni.cz/category/envofilm/

Festiwale filmowe w Czechach